Do soutěže čtyřhry juniorů na pařížském French Open 2015 nastoupilo celkem třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byli Benjamin Bonzi a Quentin Halys z Francie, kteří však z věkových důvodů nemohli v této kategorii startovat.

Turnaj ovládla nenasazená dvojice složená z 18letých Španělů Álvara Lópeze San Martína a Jaumeho Munara, kteří ve finále zdolali americké turnajové čtyřky Williama Blumberga a Tommyho Paula. Pro oba španělské juniory znamenal titul premiérovou grandslamovou trofej. Vítězové si do juniorského žebříčku připsali 270 bodů, finalisté získali bodů 180.

Nasazení párů 
  Taylor Fritz /  Orlando Luz (čtvrtfinále)
  Čung Jun-seong /  Hong Seong-čan (1. kolo)
  Michael Mmoh /  Akira Santillan (čtvrtfinále)
  William Blumberg /  Tommy Paul (finále)
  Miomir Kecmanović /  Casper Ruud (1. kolo)
  Marcelo Tomás Barrios Vera /  Andrea Pellegrino (2. kolo)
  Alexandr Bublik /  Mikael Ymer (2. kolo)
  Djurabeck Karimov /  Manuel Peña López (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Juniorský tenis v roce 2015